

Patronyme 
 Renee Nele (1932-), sculptrice allemande.

Prénom 
 Nele Gilis (1996-), joueuse de squash représentant la Belgique.
 Nele Jansegers (1965-), femme politique belge.
 Nele Karajlic (1962-), auteur-compositeur-interprète, acteur et réalisateur serbe.
 Nele Lijnen (1978-), femme politique belge.
 Nele Mueller-Stöfen (1967-), actrice allemande.
 Nele Neuhaus (1967-), écrivaine allemande.
 Nele Rosetz (1972-), actrice allemande.
 Nele Trebs (1999-), actrice allemande.

Divers 
 Nele, comité de développement villageois du Népal.
 Nele, voilier belge construit en 2005.
 Nele est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Usine Van Nelle, ancienne usine de style international située à Rotterdam aux Pays-Bas.

Homonymie de prénom